El Copal bezeichnet:

El Copal (Chiapas), Ort in Mexiko
El Copal (Veracruz), Ort in Mexiko